Filiálka (z lat. , synovský, dceřiný) může být:

v podnikání
 dceřiná společnost – další firma, s vlastní právní subjektivitou
 odštěpný závod – možná funkčně velmi nesamostatný, přesto možná s vlastní právní subjektivitou, a možná i obojí naopak
 nesprávně občas i pobočka obchodní společnosti nebo jiné instituce, provozovna, která není samostatnou právnickou osobou

v církvích
 filiální kostel, v katolické církvi kostel, při němž není zřízena farnost a který tak patří do správy faráře sídlícího jinde
 filiálka, v protestantských církvích kazatelská stanice